10. Mistrzostwa Australii i Oceanii Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców w wieku poniżej 18 lat, które odbyły się od 11 do 14 marca 2010 roku w Sydney. Organizatorem imprezy była Oceania Athletics Association.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2010 w Australii
Sport w Sydney